Agrostistachys är ett släkte av törelväxter. Agrostistachys ingår i familjen törelväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Törelväxter
Agrostistachys